Mitrin ist eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Polysaccharide, das als künstliches Antikoagulant verwendet werden kann. Sein Name setzt sich aus MIT (Massachusetts Institute of Technology) und der Endung nach dem ähnlichen Heparin zusammen.

Gewinnung und Darstellung 
Mitrin kann aus Heparosan gewonnen werden.

Einzelnachweise 

Polysaccharid
Antikoagulans